Faros maraton (engl. Faros Marathon) odnosno Starogrojski maraton, međunarodno natjecanje u daljinskom plivanju koje se održava u Hrvatskoj, u Starogrojčici odnosno Starogrojskoj vali, od Nove rive u Starom Gradu do rta Kabla.

Povijest
Neposredan povod za organiziranje Faros maratona, bio je kazališna predstava posvećena moru "Domagojada" u izvedbi glumačke družine Histrioni vođene Reljom Bašićem 13. srpnja 1974. na trgu Škoru u Starom Gradu. Potaknut sadržajem te predstave, Vicko Šoljan došao je na ideju da bi se u Starome Gradu, s obzirom na idealnu konfiguraciju zaljeva, mogao organizirati plivački maraton i na taj način animirati i zabaviti turiste. Vicko Šoljan je bio obožavatelj vodenih sportova i postigao je određeni uspjeh u plivačkom i vaterpolo klubu Faros. U Stari Grad je pozvao poznatog publicista i novinara iz Splita Franu Jurića i tada najboljeg svjetskog maratonca Veljka Rogošića. Za početak su 27. srpnja 1975. organizirali mini maraton od Gradske luke do rta Baba i nazad, dužine 3620 m da bi vidjeli reakciju i interes domaćeg pučanstva i mladeži. 
Kako su reakcije bile izuzeto pozitivne, a odaziv iznad svih očekivanja odlučili su sljedeće godine organizirati veliki maraton od gradske luke do rta Kabal i nazad dužine 16.000 m. Tako je 19.9.1976. organizirano prvo otvoreno natjecanje u daljinskom plivanju u Jugoslaviji. Prvi od 11 plivača i 1 plivačice na cilj je stigao Veljko Rogošić s vremenom 3:50,10, a plivačica Jasna Efendić je stigla 3. Već je drugi maraton bio međunarodno natjecanje, jer je nastupio Boris Ferjenčik iz Bratislave. Od prvog izdanja 1976. natjecanje je imalo status Međunarodnog prvenstva Jugoslavije u daljinskom plivanju, odnosno od 1991. Međunarodnog prvenstva Hrvatske u daljinskom plivanju.

Razvio se iz malog provincijskog natjecanja u svjetsku instituciju daljinskog plivanja i jedan od najprestižnijih svjetskih maratona. Nema svjetskog ili europskog prvaka nakon 1989. koji nije plivao na Faros maratonu. Potvrda te činjenice i kultnog statusa natjecanja stigla je 22.9.2012. kada je primljen u International Marathon Swimming Hall of Fame (Fort Lauderdale, Florida). Postao je time prvi i jedini maraton u povijesti koji je primljen u IMSHOF (kao Honour Organisation), ali i prva i jedina organizacija koja je postala članom ili International Marathon Swimming Hall of Fame ili International Swimming Hall of Fame. Također je to i prvi i jedini sportski događaj iz Hrvatske koji je član neke Kuće slavnih u nekom sportu.

Članom je World Swimming Majors i jedan je od World's Top 100 Open Water Swims.

Faros Maraton je jedina međunarodna, ne samo sportska, manifestacija u Republici Hrvatskoj čiji kontinuitet nije prekinut tijekom Domovinskog rata i jedina koja je uspješno održana 1991. 1. rujna 1991. godine za vrijeme blokade Hrvatskog zračnog prostora i pomorske blokade otoka, organiziran je 16. MPHDP – FAROS Maraton 1991. kao prvo međunarodno športsko natjecanje u samostalnoj Republici Hrvatskoj.

Najpoznatiji svjetski športski list, francuski L'Équipe, objavio je 2001. detaljnu reportažu o Faros maratonu na cijeloj stranici.
 
Hrvatska Pošta je 2013. izdala poštansku marku u čast Faros maratona.

Stari Grad
Zbog zasluga za odličnu organizaciju Faros maraton, Stari Grad je 2. i 3. rujna 1989. bio domaćin prvog Europskog prvenstva u daljinskom plivanju. To je bilo prvo službeno natjecanje u daljinskom plivanju u svijetu uopće, pod okriljem FINA-e i LEN-a.

Maraton − ponos i slava najstarijeg grada na teritoriju Hrvatske.

Izdanja i pobjednici

Ruta (Duljina)
1976. — danas od Gradske vijećnice na Novoj rivi do rta Kabal i natrag (16 km)

Rang
1991. — danas Međunarodno prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanju (MPHDP)
1976. — 1990. Međunarodno prvenstvo Jugoslavije u daljinskom plivanju

Legenda:

— ili je samo "pobjednica" nastupila ili je samo pobjednica završila utrku
* do 1990. sve države koje su činile Jugoslaviju brojene kao 1 (pod Jugoslaviju)

Statistika (2018.)

Najveća vremenska razlika između pobjednika i pobjednice:
 33:50 1991.
 26:59 1990.
 25:25 1989.
Najmanja vremenska razlika između pobjednika i pobjednice:
 0:29 2017.
 1:12 2013.
 1:45 2010.
Najveća vremenska razlika između dva uzastopna natjecatelja u cilju: 57min 42sec između 3. i 4., 1976.
Najviše odustajanja (DNF):
 50% 1978.
 10 1989., '93.
Najmanje odustajanja (DNF):
 0 1988., '99., 2002. - '04., '10., '13. - '16.

Ostale države čiji su predstavnici nastupali: Albanija, Australija, Austrija, BiH, Bjelorusija, Brazil, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Danska, Dominikanska Republika, Grčka, Indija, JAR, Kanada, Malta, Meksiko, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Švicarska, Tunis, Turska, Ukrajina, Velika Britanija, Venezuela.

Zanimljivosti
Pisma maratonca Jure Kelave, sudionika Faros maratona 1993.
Na ruti Split–Stari Grad–Split održava se jedriličarska regata istog naziva.

Vidi
Hrvatski savez daljinskog plivanja

Izvori

Stari Grad
Međunarodna plivačka natjecanja u Hrvatskoj
Plivački maratoni